La stagione 1993 del Campionato italiano Superturismo è stata la settima edizione del campionato gestito dalla FIA. Iniziata il 21 marzo a Monza, e terminata il 3 ottobre al Mugello, dopo 10 gare. Il campionato era riservato a vetture di classe S2, equivalente alla categoria internazionale FIA Class 2, e comprendeva tre titoli: piloti (assoluto), piloti privati e costruttori.

L'italiano Roberto Ravaglia alla guida della BMW 318i ha vinto il titolo piloti con 7 punti di vantaggio su Fabrizio Giovanardi su Peugeot, mentre il portacolori di Alfa Romeo Gabriele Tarquini è giunto terzo. Il titolo per le case è andato alla BMW che ha preceduto la Peugeot di 26 punti. Amato Ferrari ha vinto il titolo riservato ai piloti privati.

Piloti e team

Calendario

Risultati e classifiche

Classifica Piloti

Classifica Costruttori

Classifica Piloti Privati

Note

Collegamenti esterni 

Campionati italiani di automobilismo
Serie e competizioni motoristiche nel 1993
Stagioni del Campionato del mondo turismo